Панамериканский чемпионат по борьбе 2017 года проходил с 5 по 7 мая в городе Лауру-ди-Фрейтас (Бразилия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2017
Панамериканские чемпионаты в 2017 году
Май 2017 года
Спорт в Бразилии в 2017 году
Международные соревнования по борьбе в Бразилии
2017 год в борьбе
Панамериканские чемпионаты в Бразилии